I camaleonti (Chameleons) è un film per la televisione del 1989 diretto, scritto e prodotto da Glen A. Larson.

Trama

Collegamenti esterni